Крюковка — топоним

Казахстан 
 Крюковка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия

Населённые пункты 
 Крюковка — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Крюковка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Крюковка — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, Анаевское сельское поселение.
Крюковка — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, Ачадовское сельское поселение.
 Крюковка — село в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Крюковка — деревня в Бековском районе Пензенской области.
 Крюковка — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Крюковка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Крюковка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Крюковка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Крюковка — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Крюковка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Крюковка — село в Майнском районе Ульяновской области.

Также
 Крюковка 1 — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Крюковка 2 — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Реки 
 Крюковка — река в Саратовской и Волгоградской областях, приток Большого Колышлея.
 Крюковка — река в Кемеровской области, приток Сосновки.
 Крюковка — одно из названий реки Глинушки в Москве.

См. также